Dödsleken kan syfta på:

Film 
 Dödsleken (film, 1969) – en norsk film, originaltitel Himmel og helvete
 Dödsleken (film, 1986) – film från 1986, originaltitel Dangerously Close
 Dödsleken (1994) – en brittisk film från 1994 i regi av Danny Boyle, originaltitel Shallow Grave